Echipa națională de fotbal a insulelor Åland (în ) este echipa reprezentativă de fotbal din Insulele Åland, Finlanda, și este controlată de Ålands Fotbollförbund. Echipa nu este afiliată la FIFA sau UEFA.

Insulele Åland participă deobicei la Jocurile Islandei, găzduind competiția în 1991 și 2009. De asemenea a câștigat medalia de bronz în 1989 și 1993, și a ocupat a patra poziție în 1991.

Insula are și o echipă de club, IFK Mariehamn, care joacă în Campionatul Finlandei.

Lotul actual
Următorii 23 de jucători au fost convocați pentru meciurile de la Jocurile Islandei din 2011.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Note

Legături externe
Ålands Fotbollförbund   
Profil pe National-Football-Teams.com

Fotbal în Insulele Åland
Echipe naționale de fotbal neafliliate la FIFA